Са́винское сельское поселение — муниципальное образование в южной части Савинского района Ивановской области. 

Административный центр — пгт Савино (в состав поселения не входит).

История 
Савинское сельское поселение образовано 11 января 2005 года в соответствии с Законом Ивановской области № 4-ОЗ.

Население

Состав сельского поселения

Известные люди 
В селе Антилохово родился Святитель Митрофан (1623—1703) — епископ Воронежский, сподвижник царя Петра I.

Достопримечательности 
 В селе Антилохово находится церковь Феодора Стратилата (1804).

Ссылки 
 Официальный сайт Савинского района

Примечания 

Сельские поселения Ивановской области
Муниципальные образования Савинского района